Below the line – strategia marketingowa.
 Białostocki Teatr Lalek
 Kod grupy kolarskiej Bouygues Télécom